Гравьер, Жюрьен де ла (1812—1892) — французский военный моряк, член Французской академии.
 Гравьер (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.